Pašerák může být:

 osoba zabývající se pašeráctvím
 Pašerák, australský film z roku 2014
 Pašerák, film Clinta Eastwooda z roku 2018